Endless Forms Most Beautiful () — восьмой студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish. Релиз состоялся на лейбле Nuclear Blast 27 марта 2015 года в Европе, 30 марта в Великобритании и 31 — в США. Альбом стал первой совместной студийной работой группы с Флор Янсен и Троем Донокли в качестве постоянных участников коллектива. Партии барабанов на диске записал замещавший Юкку Невалайнена Кай Хахто, который остался в группе в качестве сессионного барабанщика, а впоследствии вошёл и в постоянный состав группы. К записи Endless Forms Most Beautiful был привлечён профессор биологии и популяризатор науки Ричард Докинз.

Смена состава 
После выхода альбома Imaginaerum в конце 2011 года группа отправилась в тур в его поддержку с Анетт Ользон в качестве вокалистки и с неофициальным участником группы Троем Донокли. 28 сентября, перед выступлением в Денвере, Ользон заболела, её заменили Элиз Рюд и Алиса Уайт-Глаз (вокалистки Amaranthe и The Agonist соответственно). На следующий день в Солт-Лейк-Сити Анетт Ользон выступила с Nightwish в последний раз. В своём блоге она выразила недовольство тем, что на замену выбрали Элиз и Алису, при этом не посоветовавшись с ней. Днём спустя она была уволена из группы. В новости об отставке Ользон Nightwish представили Флор Янсен как её замену до завершения турне.

В октябре 2013 года, после тура Imaginaerum, группа объявила Янсен и Донокли постоянными участниками. Новый альбом был представлен в мае 2014, когда Холопайнен опубликовал на своём сайте, что, вероятно, альбом будет готов к концу января 2015, а его демо — уже летом 2014.

Тематика песен 
Альбом состоит из одиннадцати композиций и в целом связан с трудами Чарлза Дарвина и его теорией эволюции. 13 февраля 2015 года был выпущен первый сингл «Élan». Эта песня была сочинена под влиянием творчества поэта Уолта Уитмена. Композиция «My Walden» посвящена книге «Уолден, или Жизнь в лесу», написанной Генри Торо, одним из первых приверженцев теории Чарльза Дарвина в США. Название «Edema Ruh» («Эдема руэ») принадлежит народу талантливых бродячих артистов из цикла фэнтези «Хроника убийцы короля». Словосочетание «Endless Forms Most Beautiful», послужившее названием пластинки и одноимённого сингла, взято из книги Дарвина «Происхождение видов»:

Список композиций 
Автор музыки и текстов всех композиций — Туомас Холопайнен. Марко Хиетала — соавтор песен «Weak Fantasy», «Yours Is an Empty Hope» (текст), «My Walden» и «The Greatest Show on Earth» (фрагмент «The Toolmaker»).

Позиции в чартах

Участники записи 
Nightwish
 Флор Янсен — вокал
 Марко Хиетала — бас, вокал
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Кай Хахто — ударные
 Трой Донокли — ирландская волынка, вокал
 Туомас Холопайнен — клавишные

Издания 
Endless Forms Most Beautiful представлен в следующий вариантах:
 Стандартный CD
 Диджипак с инструментальным диском
 Двойной LP различных цветов
 Earbook с инструментальным и оркестровым дисками
 Делюкс Earbook с бонусной виниловой пластинкой
 Цифровой вариант

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics 
 
 

Альбомы Nightwish
Альбомы Nuclear Blast Records